Шинн Фейн (  — «мы сами») — название ряда ирландских политических организаций, ведущих своё происхождение от одноимённой левой националистической партии, созданной в 1905 году Артуром Гриффитом.

В настоящее время крупнейшей организацией такого рода является «Временная Шинн Фейн», которую с 1983 года по 2018 год возглавлял Джерри Адамс. Она представлена в Ассамблее Северной Ирландии, парламентах Великобритании (в работе которого представители Шинн Фейн традиционно отказываются принимать участие) и Ирландии, Европейском парламенте (в подгруппе объединённых левых лево-зелёной группы). Критикуется правительствами Ирландии и Великобритании за предполагаемую связь с ИРА, которую сама партия отрицает. Партия придерживается социалистической ориентации и выступает за единую Ирландию.

Победив по количеству голосов на парламентских выборах 2020 года, Шинн Фейн является второй после Фианна Файл по количеству представителей в Дойл Эйрене с 37 депутатскими местами. На всеобщих парламентских выборах 2010 года в Соединённом Королевстве Шинн Фейн заняла в Северной Ирландии первое место по количеству отданных за партию голосов, но только второе (после своих принципиальных противников, Демократической юнионистской партии) по количеству завоёванных мест в Палате общин. На выборах 2011 года в Ассамблею Северной Ирландии получила 26,9 % голосов и 29 мест. В Исполнительный комитет Северной Ирландии входят четверо министров от Шинн Фейн — они занимают должности заместителя первого министра, министров культуры, искусства и развлечений, сельского хозяйства и развития села, образования, а также младшего министра.

5 мая 2022 года Шинн Фейн впервые заняла первое место на выборах в Ассамблею Северной Ирландии. Она получила 27 мест на выборах, опередив Демократическую юнионистскую партию (25 мест). Мишель О’Нилл должна стать первым министром региона.

История 

Среди историков существуют разногласия по поводу того, можно ли считать последовательность различных организаций с названием «Шинн Фейн» разными этапами одной партии. Артур Гриффит, профессиональный полиграфист и страстный идеолог, сплотил вокруг себя организацию, которая поначалу не была партией в полном смысле слова. Вместе с тем, ложные обвинения в адрес Шинн Фейн как якобы организатора Пасхального восстания способствовали росту её влияния и одновременной радикализации под началом нового руководства во главе с Имоном де Валера.

Шинн Фейн играла важную роль во время Войны за независимость Ирландии, но последовавшие дебаты вокруг англо-ирландского договора и гражданская война в Ирландии подвели партию к расколу. В 1923 году на базе вышедших из Шинн Фейн депутатов была создана партия Фине Гэл. В 1926 году Имон де Валера с большинством верхушки партии вышел из Шинн Фейн и создал свою собственную политическую силу — Фианна Файл. Оба откола стали существенными конкурентами Шинн Фейн и заняли более консервативную политическую позицию.

В 1946—1965 годах существовала созданная бывшим членом ИРА Шоном Макбрайдом партия «Дети/Семья республики» (Кланн на Поблахта), занявшая ту же республиканскую и социалистическую нишу, что и Шинн Фейн.

От Шинн Фейн ведёт свою историю и марксистско-ленинская Рабочая партия Ирландии, отделившаяся в 1970 году как «Официальная Шинн Фейн». «Официальное» крыло (партии и ИРА) заняло антиабсентеистскую позицию, тогда как «временное» (которое ныне и фигурирует под названием Шинн Фейн) продолжало отдавать предпочтение вооружённым методам перед политическим действием.

Из Рабочей партии, в свою очередь, вышли ещё две партии — в 1974 году более радикальная Ирландская республиканская социалистическая партия (название отсылает к существовавшей в начале XX века Ирландской социалистической республиканской партия Джеймса Коннолли), а в 1992 году более умеренная «Демократическая левая», в 1999 году влившаяся в Лейбористскую партию Ирландии.

В 1986 году ещё одна группа «непримиримых» создала «Республиканскую Шинн Фейн». В 1994—1998 годах Шинн Фейн и Временная ИРА прекратили свою повстанческую активность в рамках мирного процесса и заключила соглашение с британским правительством. Несогласные продолжили вооружённую борьбу под названием Подлинная Ирландская республиканская армия и её политического крыла, «Движения за суверенитет 32 округа». В 2006 году группа активистов Шинн Фейн создала социалистическую партию Эйриги.

В Ирландии нынешняя Шинн Фейн стала легальной партией в 1974 году.

В 1981 году трагическая голодовка ирландских националистов в тюрьме Мэйз, обернувшаяся гибелью 10 активистов, объявивших голодовку, привела к радикализации североирландской общественности и приходу Шинн Фейн в мейнстримную политику, сопровождавшимся отходом от связей с ИРА как её вооружённым крылом. В 1988 году в Великобритании были введены ограничения на показ деятелей Шинн Фейн по телевидению. Европейская комиссия по правам человека в 1994 г. большинством голосов отклонила поданную журналистами жалобу на эти ограничения. В том же году ограничения были отменены.

В 1998—2002 гг. и с 2007 г. участвует в коалиционном правительстве Северной Ирландии. В 2009 г. на выборах Европарламента набрала больше всего голосов в Северной Ирландии.

Программа партии 
Шинн Фейн последовательно выступает за единую республиканскую Ирландию, в связи с чем её организации в Республике Ирландия и Северной Ирландии считаются единой партией. Партия выступает за:
 борьбу с бедностью;
 защиту прав меньшинств, мигрантов и инвалидов;
 ограничение заработной платы высших чиновников;
 увеличение общественного сектора в экономике;
 введение единой фискальной политики и единой валюты на острове;
 демократизацию образования;
 введение должности «министра по делам детей»;
 расширение изучения ирландского языка в Северной Ирландии и повышение его статуса до аналогичного валлийскому в Уэльсе;
 бесплатную медицину.

Шинн Фейн поддерживает сецессионистские движения в других странах Европы, например, высказывается за независимость Страны Басков.
Партия осуждает установленную США блокаду Кубы и «незаконную оккупацию Палестины Израилем».

Партия крайне скептически относится к членству Ирландии в ЕС и особенно Еврозоне, её члены часто критикуют европейскую бюрократию и её однобокую ориентацию на либерализм, ущемляющую права европейских наций на сохранение своей культуры и идентичности. Во время голосования за Лиссабонский договор в 2008 году Шинн Фейн призывала отвергнуть этот проект на референдуме. В то же время, в 2016 году Шинн Фейн выступала за продолжение членства Великобритании в Евросоюзе, ссылаясь на защиту интересов населения Северной Ирландии.

Электоральная история 

Представители Шинн Фейн традиционно не занимают выигранных мест в Вестминстере. Для начала работы в Палате общин нужно присягать регенту, но партия отказывается это делать по идейным соображениям. В ходе парламентских выборов в Великобритании 2017 года Шинн Фейн удалось добиться наилучшего результата за всё время участия партии в британских выборах и завоевать 7 мандатов. Несмотря на это, Джерри Адамс подтвердил, что члены возглавляемой им партии традиционно не будут участвовать в работе Палаты общин, так как для Шинн Фейн «происходящее в британском парламенте практически не представляет никакого интереса».

В парламент Великобритании:

 Выборы 1983 года — 102 701 голос, 1 мандат
 Выборы 1987 года — 83 389 голосов, 1 мандат
 Выборы 1992 года — 78 291 голос, 0 мандатов
 Выборы 1997 года — 126 921 голос, 2 мандата
 Выборы 2001 года — 175 933 голоса, 4 мандата
 Выборы 2005 года — 174 530 голосов, 5 мандатов
 Выборы 2010 года — 171 942 голосов, 5 мандатов
 Выборы 2015 года — 176 232 голоса, 4 мандата
 Выборы 2017 года — 238 915 голосов, 7 мандатов
 Выборы 2019 года — 181 853 голоса, 7 мандатов

В палату представителей Ирландии:
 Выборы 1997 года — 45,6 т. голосов (2,6 %), 1 мандат
 Выборы 2002 года — 121,0 т. голосов (6,5 %), 5 мандатов
 Выборы 2007 года — 143,4 т. голосов (6,9 %), 4 мандата
 Выборы 2011 года — 220,7 т. голосов (9,9 %), 14 мандатов
 Выборы 2016 года — 295,3 т. голосов (13,8 %), 23 мандата
 Выборы 2020 года — 535,6 т. голосов (24,5 %), 37 мандатов

В ассамблею Северной Ирландии:
 Выборы 1998 года — 142,9 т. голосов, (17,6 %), 18 мандатов — 4-е место.
 Выборы 2003 года — 162,8 т. голосов (23,5 %), 24 мандата — 2-е место
 Выборы 2007 года — 180,6 т. голосов (26,2 %), 28 мандатов — 2-е место
 Выборы 2011 года — 178,2 т. голосов (26,9 %), 29 мандатов — 2-е место
 Выборы 2016 года — 166,8 т. голосов (24,0 %), 28 мандатов — 2-е место
 Выборы 2017 года — 224,2 т. голосов (27,9 %), 27 мандатов — 2-е место
 Выборы 2022 года — 250,3 т. голосов (27,9%), 27 мандатов — 1-е место

В Европарламент:
 До 1999 включительно — нет представительства.
 Выборы 2004 года — 144 541 голос в Великобритании и 197 715 голосов в Ирландии, по одному месту от Ирландии и Соединённого Королевства (Северной Ирландии).
 Выборы 2009 года — 126 184 голоса в Великобритании и 205 613 голосов в Ирландии, одно место от Соединённого Королевства (Северной Ирландии). Представитель «Шинн Фейн» Барбара де Брюн входила в состав политической группы «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные северных стран».

Примечания

Ссылки 
  (Джерри Адамс)
 «Республиканская Шинн Фейн» (Дес Далтон)

 
Политические партии по алфавиту
Политические партии, основанные в 1905 году